L'edizione 1917-18 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Floridsdorfer.

Capocannoniere del torneo furono Edi Bauer (Rapid Vienna), con 20 reti.

Squadre partecipanti

    (Amateure)

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Floridsdorfer Campione d'Austria 1918.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1917
Calcio nel 1918
Fußball-Bundesliga (Austria)